Сопоцько — польская фамилия. Известные носители:

 Сопоцько, Аркадий Иосифович (1839—?) — один из первых присяжных поверенных в Москве и Вологде.
 Сопоцько, Михаил Аркадьевич (1869—1938) — доктор медицины, публицист, издатель.
 Сопоцько, Михал (1888—1975) — блаженный Римско-Католической церкви.